Vertigo is de Latijnse benaming voor draaiduizeligheid.



Film 
Vertigo (film), een film van Alfred Hitchcock uit 1958
Vertigoshot, een cameratechniek, naar de film
Vertigo (tijdschrift), een gratis filmtijdschrift

Muziek
Vertigo Records, een platenlabel
Vertigo (album), een muziekalbum van de dj-groep Groove Armada uit 1999
Vertigo Mixed (album), een muziekalbum van plunderphonics DJ Andy Votel uit 2005
Vertigo (U2), een single van de band U2
Vertigo Tour, een poptournee van U2 in 2005
Vertigo (Sumo Cyco), een single van de band Sumo Cyco

Bars en restaurants 
Vertigo (Amsterdam), een café-restaurant in Amsterdam
Vertigo (bar), een champagnebar in Londen

Boeken en strips 
DC/Vertigo, een tak van de Amerikaanse comic-uitgeverij DC Comics

Andere 
Gillet Vertigo, een Belgisch automodel
Vertigo (Walibi Belgium), een skilift-achtbaancombinatie in Walibi Belgium
Vertigo (Eindhoven), een gebouw van de Technische Universiteit Eindhoven
Vertigo (slak), een geslacht van slakken
Vertigo (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
Vertigo Motors, een Spaanse trialmotorfabrikant